Desa Pengarasan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pengarasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 108,94), Jawa Tengah, 
 Desa Pengarasan (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,11), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar